AKE steht als Abkürzung für:

 Abwasserkanal Emscher im Rahmen des Projekts Umbau des Emschersystems
 AKE-Eisenbahntouristik, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus Gerolstein
 Allgemeines Krankenhaus Eppendorf, heute Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
 Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft, eine ehemalige Aktiengesellschaft im Herzogtum Holstein
 Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn-Gesellschaft, eine ehemalige Aktiengesellschaft
 Andreas Klosterbrauerei Eschwege, siehe Eschweger Klosterbrauerei#Geschichte
 Aortenklappenersatz, einen künstlich eingebrachten Ersatz für eine natürliche Herzklappe, siehe Herzklappenersatz
 Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung, eine österreichische, medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaft
 Außerkörperliche Erfahrung

Ake steht für:
 ein Familienname, z. B. Odalricus de Ake (siehe Burgruine Alter Turm Aach)
 der griechische Name des antiken Ptolemais, siehe Akkon
 Ake (Einheit), ein Goldgewichtsmaß in Guinea
 Ake (Sprache), eine platoide Sprache

Aké bezeichnet:
 Aké, einen archäologischen Fundort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán

Aké ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Ake (1939–1996), nigerianischer Politikwissenschaftler
 David Ake (* 1961), US-amerikanischer Jazzpianist und Hochschullehrer
 Gilbert Marie N’gbo Aké (* 1955), ivorischer Ökonom und Politiker
 H. Ross Ake (1878–1954), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Yapo Aké (* 1951), ivorischer Geistlicher, Erzbischof von Gagnoa
 Laurent Aké Assi (1931–2014), ivorischer Botaniker
 Marley Aké (* 2001), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Nathan Aké (* 1995), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Åke, ein schwedischer männlicher Vorname
 Ake Ditch, ein Fluss im US-Bundesstaat Delaware
 Acke

AKE